Apollo Kino steht für

 Apollo (Hannover), das 1908 in der Limmerstraße in Hannover-Linden eröffnete, heutige Programmkino 
 Apollo Kino (Emden), das 1908 in der Neutorstraße in Emden ausgebrannte Kino
 Apollo Kino (Wien), das 1929 in Wien-Mariahilf eröffnete Kino